Дивізія А 1973—1974 — 56-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув КС Університатя (Крайова).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Джиул (Петрошань) взяв участь у Кубку кубків 1974—1975 як переможець Кубку Румунії 1973—1974.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1973—1974
Румунія
Румунія
1973 у румунському спорті
1974 у румунському спорті